Lubraniec – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, siedziba gminy Lubraniec
 Lubraniec – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim
 Lubraniec – dawna gromada
 Lubraniec – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Kolonii Piaskach, w gminie Lubraniec, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Dekanat lubraniecki, Lubraniec Miasto, Lubraniec-Parcele